Веронн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Веронн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром